

Toponyme 
 La Renaissance, café français d’Alençon ;
 La Renaissance, salle de spectacle française de Mondeville.

Titres 

 La Renaissance, hymne national de la République de Centrafrique ;
 La Renaissance, hebdomadaire régional français ;